

Automobilismo 
Drifting, tecnica di guida.

Cinema 
 Drifting – cortometraggio del 1911 prodotto dalla Lublin
Drifting – cortometraggio del 1915 diretto da Charles Bartlett
Drifting – cortometraggio del 1915 prodotto dalla Alhambra Films 
 Drifting – film del 1923 diretto da Tod Browning
 Drifting – film del 1932 diretto da Louis King
 Drifting – film del 1983 diretto da Amos Guttman
 The Fast and the Furious: Tokyo Drift – film del 2006 diretto da Justin Lin
 Drifting – film del 2010 diretto da David Ludlow
 Drifting – film del 2013 diretto da Ian Hougland
 Drifting – cortometraggio del 2013 diretto da Diego Luna e Gael García Bernal
 Drifting – film del 2014 diretto da Anthony Caldarella
 Drifting – cortometraggio del 2015 diretto da Roee Messinger

Musica 
Drifting, canzone di Jimi Hendrix dell'album The Cry of Love.
Drifting, canzone di Plumb del 2011.
Drifting, canzone di G-Eazy del 2016.

Pagine correlate 
Drift